Vălenii se poate referi la:

Vălenii, Iași
Vălenii, Mureș
Vălenii Lăpușului, Maramureș
Vălenii Șomcutei, Maramureș
Vălenii de Munte, Prahova
Vălenii de Mureș, Mureș

Vezi și 
Văleni
Valea

Toponime românești